Nederluleå kan avse:

 Nederluleå socken – en socken i Luleå kommun i Norrbotten 
 Nederluleå landskommun (Nederluleå kommun)– en tidigare kommun i Norrbottens län (1863–1968)
 Nederluleå församling – en församling i Lule kontrakt i Luleå stift 
 Nederluleå kyrka – en kyrkobyggnad i Gammelstads kyrkstad i Gammelstad
 Nederluleå distrikt – ett distrikt i Luleå kommun och Norrbottens län 2016–

Se även
Överluleå